Којолиљо има више значења:

 Којолиљо (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Којолиљо (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику